Lucky 13 peut désigner :
 Lucky 13 Apparel, marque de vêtements ;
 Lucky 13, film américain de Mark Griffiths sorti en 1984 ;
 , film américain de Chris Hall sorti en 2005 ;
 Lucky 13, tour de magie.